Il singolare del Stella Artois Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Martin era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Guy Forget.

Pete Sampras ha battuto in finale 7–6 (7–3), 7–6 (8–6) Forget.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1995
ATP Tour 1995